Jinhe Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinhe (köping i Kina, Inre Mongoliet), 
 Jinhe (köping i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar